Daday (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Daday (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Daday